La competizione della categoria pesi piuma (fino a 57 kg) di pugilato ai Giochi della XIX Olimpiade si è svolta dal 15 al 26 ottobre 1968 all'Arena México di Città del Messico,

La finale contestata, è stata vinta dal messicano Antonio Roldán sullo statunitense Albert Robinson per squalifica, con l'incontro interrotto al secondo round per una presunta testata di Robinson, anche se i filmati dell’incontro non sono riusciti a dimostrarlo. In tali circostanze, al pugile squalificato di solito non viene assegnata la medaglia, ma a Robinson gli è stato concesso di mantenere la medaglia d'argento.

Classifica finale

Risultati

Note

Bibliografia

Collegamenti esterni 
 

 4